Il doppio del torneo di tennis San Diego Open 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Paula Smith che hanno battuto in finale Patrícia Medrado e Cláudia Monteiro 6-3, 5-7, 7-6.

Teste di serie

 Kathy Jordan /  Paula Smith (Campionesse)
 Anne Hobbs /  Susan Leo (primo turno)
 Mareen Louie-Harper /  Marita Redondo (secondo turno)
 Patrícia Medrado /  Cláudia Monteiro (finale)

 Dianne Balestrat /  Bonnie Gadusek (semifinali)
 Iva Budařová /  Helena Suková (quarti di finale)
 Diane Desfor /  Barbara Hallquist (quarti di finale)
 Terry Holladay /  Kim Jones-Shaefer (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Diego Open 1982